Emil Alexandrescu – ingegnere rumeno
 Grigore Alexandrescu – poeta rumeno